Райс-Лейк ():

 Райс-Лейк — город в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Райс-Лейк — город в округе Бэррон, Висконсин, США.
 Райс-Лейк — статистически обособленная местность в округе Клируотер, Миннесота, США.
 Райс-Лейк — невключённая территория в округе Райт, Миннесота, США.
 Райс-Лейк — неорганизованная территория в Онтарио, Канада.

См. также 
 Райс